Blænding har flere betydninger:

Blænding (arkitektur) – et tilbageliggende område i en mur- eller vægflade. 
Blænding (maleri) – Fænomenet refererer til områder af fernis på et maleri, der er blevet partielt opake, hvidlige eller mindre gennemskinnelige efter påføring eller optørring.
Blænding (modlys) – at synet bliver blændet at f.eks. solen, modkørende biler m.v.